Солончанка в России:

 Солончанка (приток Каменки) — река в Оренбургской области.
 Солончанка (приток Караганки) — река в Оренбургской области.
 Солончанка (приток Суундука) — река в Оренбургской области.
 Солончанка — посёлок, Кваркенский район, Оренбургская область